

Ломовка — присілок, Аткарський район, Саратовська область
 Ломовка — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Ломовка — село, Богородицький район, Тульська область
 Ломовка — річка у Пензенській області, ліва притока Мокши

Див. також 
 Ломовська сільська рада
 Ломівка